François Paul de Brueys d'Aigalliers (1753-1798) : officier de marine français;
 Gabriel-François de Brueys d'Aigalliers (1743-1806) : officier et homme politique français.